Рейтинг мультфильмов с самым большим бюджетом включает в себя 28 анимационных фильмов с бюджетом не меньше 100 миллионов долларов США.

Список

См. также 
 50 величайших мультфильмов

Примечания

Ссылки 
 Самые дорогие фильмы / мультфильм на сайте КиноПоиск
 Movie Budgets на сайте The Numbers

Списки мультфильмов